Skärholmen (metrostation)
 Skärholmen (stadsdeel)